Cristallo (italienisch Kristall) bezeichnet

 den Monte Cristallo in den Dolomiten
 die ihn umgebende Gebirgsgruppe, siehe Cristallogruppe
 den Monte Cristallo in der Ortlergruppe, siehe Hohe Schneide
 (veraltet) die Kristallspitzen (3.480 m) in den Ortleralpen
 venezianisches Kristallglas
 ein Schweizer Mineralwasser, siehe Mineralquelle Lostorf

Siehe auch:
 Cristaldo